Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2014

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2012 та 2013 років була Вікторія Азаренко, Білорусь. Вона поступилася в чвертьфіналі Агнешці Радванській.

Перемогу в турнірі здобула Лі На з Китаю, здолавши в фіналі словачку Домініку Цібулкову.

Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Надія Кіченок. У першому колі Леся та Надія поступилися американці Варварі Лепченко та японці Аюмі Моріті, відповідно, Еліна перемогла росіянку Світлану Кузнєцову. У другому колі Світоліна здолала австралійку Олівію Роговську. У третьому колі Еліна поступилася американці Слоун Стівенс.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (4 коло)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал)
  Марія Шарапова (4 коло)
  '''Лі На (чемпіонка)
  Агнешка Радванська (півфінал)
  Петра Квітова (1 коло)
  Сара Еррані (1 коло)
  Єлена Янкович (4 коло)
  Анджелік Кербер (4 коло)
  Каролін Возняцкі (3 коло)
  Симона Халеп (чвертьфінал)
  Роберта Вінчі (1 коло)
  Слоун Стівенс (4 коло)
  Ана Іванович (чвертьфінал)
  Сабіне Лісіцкі (2 коло)
  Карла Суарес Наварро (3 коло)

<ol start="17">
 Саманта Стосур (3 коло)
 Кірстен Фліпкенс (2 коло)
 Світлана Кузнецова (1 коло)
 Домініка Цибулькова (фінал)
 Сорана Кирстя (1 коло)
 Катерина Макарова (4 коло)
 Олена Весніна (1 коло)
 Кая Канепі (1 коло)
 Алізе Корне (3 коло)
 Луціє Шафарова (3 коло)
 Джеймі Гемптон (знялася)
 Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
 Анастасія Павлюченкова (3 коло)
 Ежені Бушар (півфінал)
 Даніела Гантухова (3 коло)
 Маґдалена Рибарікова (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2014
2014 у тенісі